Okręty US Navy o nazwie USS „Patrol”

 USS „Patrol”, były kuter United States Coast Guard, w służbie jako okręt patrolowy w latach 1918 - 1919.
 USS „Patrol No. 1” (SP-45), często opisywany jako USS „Patrol #1”, w służbie jako okręt patrolowy w latach 1917 - 1919.
 USS „Patrol No. 2” (SP-409), często opisywany jako USS „Patrol #2”, w służbie jako okręt patrolowy w latach 1917 - 1919.
 USS „Patrol No. 4” (SP-8), często opisywany jako USS „Patrol #4”, w służbie jako okręt patrolowy w latach 1917 - 1919.
 USS „Patrol No. 5” (SP-29), często opisywany jako USS „Patrol #5”, w służbie jako okręt patrolowy w latach 1917 - 1919.
 USS „Patrol No. 6” (SP-54), często opisywany jako USS „Patrol #6”, w służbie jako okręt patrolowy w latach 1917 - 1919.
 USS „Patrol No. 7” (SP-31), często opisywany jako USS „Patrol #7”, w służbie jako okręt patrolowy w latach 1917 - 1919.
 USS „Patrol No. 8” (SP-56), często opisywany jako USS „Patrol #8”, w służbie jako okręt patrolowy w latach 1917 - 1919.
 USS „Patrol No. 10” (SP-85), często opisywany jako USS „Patrol #10”, w służbie jako okręt patrolowy w latach 1917 - 1919.
 USS „Patrol No. 11” (SP-1106), często opisywany jako USS „Patrol #11”, w służbie jako okręt patrolowy w latach 1917 - 1918.

Patrol